Austria:
 Landl – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Osoby:
 Ernst Landl – austriacki muzyk
 Lorenz Landl – austriacki polityk

Zobacz też:
 Land